Slovo inzerce není jednoznačné, může být označením pro:

obecný význam
lidskou činnost zvanou inzerování (zveřejňování placených zpráv)
inzeráty jako takové (např. inzertní část novin nebo časopisu, inzertní servery a podobně.)
oddělení ve vydavatelství či nakladatelství, které přijímá inzeráty

Další významy:
 inzerce (botanika) – synonymum pro úpon či přisedání, připojení jednoho orgánu k jinému orgánu
 inzerce (text) – zastaralý výraz pro slovo inzert – což je ověřování textu nějaké listiny jejím novým pořízením 
 inzerce (genetika) – vložení jisté sekvence DNA do jiné přítomné DNA

Související články 
 Inzerát
 Reklama